Kolombina – jedna z głównych postaci w commedia dell’arte
 Kolumba – żeńska forma imienia Kolumb